Il Campionato sudamericano di calcio a 5 femminile Under-20 2016 (ufficialmente Campeonato Sudamericano de Futsal Femenino Sub-20 2016) è la 1ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 15 luglio 2016 per finire il 22 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Campione
Campione del Sud America 2016

BRASILE(1º titolo)

Collegamenti esterni

2016
Calcio a 5 nel 2016